Poncione può riferirsi a diverse montagne:
 Poncione di Breno – montagna delle Prealpi Luganesi
 Poncione di Braga – montagna delle Alpi Lepontine
 Poncione di Ganna – montagna delle Prealpi Luganesi
 Poncione di Piota – montagna delle Prealpi Luganesi
 Poncione di Vespero – montagna delle Alpi Lepontine
 Poncione Rosso – montagna delle Alpi Lepontine